Velika nagrada ZDA 1915 (uradno VI American Grand Prize) je druga dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 27. februarja 1915 v San Franciscu.

Rezultati

Dirka

Opombe
Vodilni:
Dario Resta: 1-35
Hughie Hughes: 36-45
Dario Resta: 46-104

Zunanje povezave

www.teamdan.com  
www.champcarstats.com 

1915
Sezona Velikih nagrad 1915